Vedro Polje (Bosanski Petrovac), een plaats in de gemeente Bosanski Petrovac, Bosnië-Herzegovina
 Vedro Polje (Bugojno), een plaats in de gemeente Bugojno, Bosnië-Herzegovina
 Vedro Polje (Sunja), een plaats in de Kroatische gemeente Sunja